Marseille peut faire référence à :

Toponyme

En France 
 Marseille, ville et port sur la Méditerranée, préfecture du département des Bouches-du-Rhône et chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Marseille en Beauvaisis, sous la Révolution, Marseille ou Marseille-le-Petit, Marseille ayant été sanctionnée pour rebellion et rebaptisée "Ville sans nom", renommée en 1908 Marseille-en-Beauvaisis, commune du département de l'Oise.
 Marseilles-lès-Aubigny, commune du département du Cher.

En Côte-d'Ivoire 
 Boulevard de Marseille, un boulevard d'Abidjan sud.

Aux États-Unis 
 ville du Comté de LaSalle, dans l’État de l'Illinois
 village du comté de Wyandot, dans l’État de l'Ohio
 canton du comté de Wyandot, dans l’État de l'Ohio

En Afrique du sud 
 Marseilles, ville de la province de Free State (en français État libre)

Patronyme 

 Hans-Joachim Marseille (1919-1942), pilote de chasse et as allemand de la Seconde Guerre mondiale,
 Hervé Marseille (né en 1954), homme politique français,
 Jacques Marseille (1945-2010), historien et économiste français,
 Kencia Marseille (née en 1980), footballeuse haïtienne.

Titres

Cinéma 
 Marseille, film allemand d'Angela Schanelec, sorti en 2005 ;
 Marseille, film français de Kad Merad, sorti en 2016.

Magazine 
 Marseille, revue culturelle municipale de la ville de Marseille.

Sculpture 
 Marseille, une œuvre abstraite du sculpteur César (1960).

Télévision 
 Marseille, feuilleton télévisé français en huit épisodes de 52 minutes financé et commandé par Netflix, produit en 2015.

Voir aussi 
 
 Marseillette, commune française du département de l'Aude
 Marseillan, commune française du département de l'Hérault

Liens externes 
 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France